WWH steht für:

 Wilhelm-Wagenfeld-Haus (Bremen), eine kulturelle Einrichtung in Bremen
 Wilhelm-Waiblinger-Haus (Heilbronn), ein kulturhistorisches Gebäude in Heilbronn

WW-H steht für:

 das polnische Kfz-Kennzeichen für den Stadtbezirk Warszawa-Wilanów

WWH